Preoteasa:
 Grigore Preoteasa
 Ioan Preoteasa
 Toponime
 Preoteasa, Sălaj
 Râul Preoteasa

Toponime românești
Nume de familie românești
Nume de familie ocupaționale